Les Îles Nélanthères sont un archipel fictif dans le décor de campagne Les Royaumes oubliés pour le jeu de rôle Donjons et Dragons

Survol
Les îles Nélanthères sont un repaire de pirates bien connu le long de la Côte des Épées, en particulier lors de passage au large de la pointe du Téthyr.

Région des Royaumes oubliés